|}

Die Echigo-Linie (jap. , Echigo-sen) in der Präfektur Niigata ist eine Bahnstrecke der JR Higashi-Nihon (JR East) zwischen der Stadt Kashiwazaki und dem Bahnhof Niigata im Chuō-ku von Niigata. Sie verläuft in einigen Kilometern Abstand weitgehend parallel zur Küste des Japanischen Meeres. Die gleichnamige Eisenbahnlinie dient heute dem Regionalverkehr und Pendlern nach Niigata.

Da die Stationen zwischen Yoshida und Niigata zum Vorstadtbereich von Niigata gehören, ist hier die Zeitkarte „Suica“ gültig.

Geschichte 

Die Echigo-Linie wurde in mehreren Teilabschnitten zwischen den ursprünglichen Endbahnhöfen Kashiwazaki und Hakusan 1912 und 1913 von der privaten Echigo Tetsudō („Echigo-Eisenbahn“) errichtet. Eine geplante Verlängerung über den Shinano zum Bahnhof Niigata der Staatsbahn (kokutetsu) wurde mangels Kapital nicht fertiggestellt. Der Name Echigo leitet sich von der gleichnamigen Provinz ab, die in ihrem Gebiet weitgehend der heutigen Präfektur Niigata entspricht.

1927 wurde auch die Echigo-Linie verstaatlicht. 1943 wurde schließlich auch die Verbindung nach Niigata fertiggestellt, zunächst als Nebenlinie für den Güterverkehr. 1951 wurde dann auch der durchgehende Personenverkehr nach Niigata aufgenommen.

Die Elektrifizierung der gesamten Strecke erfolgte 1984. Drei Jahre später, 1987, fiel sie bei der Aufteilung der Staatsbahn für die Privatisierung an die JR Higashi-Nihon; gleichzeitig wurde der Frachtverkehr eingestellt. In der Zeit seit der Privatisierung wurden unter anderem automatische Bahnsteigsperren an den Bahnhöfen um Niigata eingeführt und die Haltepunkte Aoyama (1988) und Uchino-Nishigaoka (2005) eröffnet.

Linienverkehr 

Die Züge der Echigo-Eisenbahnlinie werden im 20-Minuten-Takt überwiegend im Vorortverkehr von Niigata bis Uchino eingesetzt, die meisten übrigen fahren bis Yoshida. Von Kashiwazaki gibt es täglich nur neun Züge Richtung Osten, darunter nur einen durchgehenden bis Niigata. Es gibt keine Schnell- oder Expresszüge.

Das eingesetzte Rollmaterial besteht auf dem östlichen Abschnitt zwischen Yoshida und Niigata vor allem aus Triebzügen der Baureihe E127 der JR Higashi-Nihon. Auf der gesamten Strecke werden auch noch die älteren Züge der Staatsbahn-Baureihe 115 verwendet.

Weblinks 
 JR Higashi-Nihon: Bahnhöfe der Echigo-Linie

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company